Серулешть () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Серулешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Серулешть.
 Серулешть () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Серулешть () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Серулешть.
 Серулешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративний центр комуни Лепушата.